Вошуро́во — деревня в Торопецком районе Тверской области. Входит в состав Плоскошского сельского поселения.

География 
Расположена примерно в 3 километрах к юго-западу от села Волок на ручье Гараженка.

История 
В списке населённых мест Псковской губернии за 1885 год — деревня Вошурово (Шурово). 5 дворов, 37 жителей.

Население 
Население по переписи 2002 года — 23 человек.

Примечания

Ссылки 
 Деревня Вошурово.
 Карта O-36-26. Масштаб 1:200000. Состояние местности на 1972—1982 годы. Издание 1986 года.

Населённые пункты Торопецкого района